Le terme « Kikuyu » peut désigner plusieurs choses :

 Les Kikuyus sont une ethnie du Kenya.
 Le kikuyu est une langue bantoue.
 Kikuyu est un nom vernaculaire de Pennisetum clandestinum, une espèce de plante à gazon.

Homonymie